En Jävla Massa Hits er et opsamlingsalbum fra den svenske musiker og komponist Eddie Meduza fra 2014. Albummet udgives både med kun en CD og med to CD'er. 4 ikke-udgivne sange er inkluderet, de er "Bodybuilding", "Rockpotpurri", "Strejk Å Lockout Blues" og "Rod Stewart" der er en parodi på Rod Stewart.

Spor

Hitlisteplacering

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Eddies Himmel  på Luftkaffe.se, hentet d. 26 marts 2020
 En Jävla Massa Hits  på Spotify, hentet d. 26 marts 2020

Eddie Meduza-album
Album fra 2014